Луи́джи Ко́нти () — имя нескольких граждан Италии. Значимые носители:* Конти, Луиджи (1929—2015) — титулярный архиепископ Грацианы, апостольский нунций Ватикана в ряде государств.
  (род. 1937) — итальянский спортсмен, бегун на длинные дистанции.
  (род. 1941) — архиепископ Фермо.